Le qualificazioni del singolare femminile dell'Abierto Mexicano Telcel 2011 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Giocatrici

Teste di serie

  Anna Tatišvili (qualificata)
  Lesja Curenko (qualificata)
  Olivia Sanchez (primo turno)
  Irina Falconi (primo turno)

 Han Xinyun (primo turno)
 Mandy Minella (primo turno)
 Petra Cetkovská (ultimo turno)
 Irina-Camelia Begu (ultimo turno)

Qualificate

  Anna Tatišvili
  Lesja Curenko

  Sílvia Soler Espinosa
  Mădălina Gojnea

Tabellone qualificazioni

1a sezion

2ª sezione

3ª sezione

4ª sezione

Note 
 

Abierto Mexicano Telcel 2011
WTA Tour 2011